Лас Ордењитас има више значења:

 Лас Ордењитас (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Ордењитас (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику